Генералното консулство на Република Турция в Солун (; ) е дипломатическа мисия на Османската империя и нейната наследничка Турция, съществувала от 1913 година в Солун, Гърция.

История 
Консулството е открито в 1913 година, след като градът е предаден от Османската империя на Гърция, след Балканските войни и така е едно от най-старите представителства в чужбина. Консулството поддържа Музея „Ататюрк“ в родната къща на основателя на Турската република Мустафа Кемал, предадена на Турция в 1937 година. След получаването на къщата на Ататюрк, турската държава закупува и няколко малки къщи и парцели наоколо и създава настоящия комплекс на консулството. Сградата на консулството е построена в 1939 година и адресът ѝ е „Агиос Димитриос“ № 151.

Ръководители 
Списък на ръководителите на мисията

Бележки 

Солун
Солун
Турско
Отношения между Гърция и Турция
Външна политика на Османската империя